

События 
 Консулы: Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский (патриций) и Гай Ливий Друз (плебей); преторы: Гай Ветилий, Гай Семпроний Тудитан; монетные триумвиры: Гай Теренций Лукан и Луций Купиенний; цензоры: Луций Корнелий Лентул Луп (патриций) и Луций Марций Цензорин (плебей).
 Сципион Эмилиан принял командование римской армией, осаждавшей Карфаген. Он восстановил дисциплину, организовал полную блокаду города. Карфагеняне прокопали канал и вывели свой флот в море; трёхдневная битва не выявила победителя.
 147—141 — Вириат вёл успешную борьбу с римлянами. Несколько частных неудач и две крупные победы. В одной битве взят в плен римский командующий и казнён.
 Сенатская комиссия в Греции вступилась за спартанцев. Волнения в Коринфе.
 Против Александра выступает новый претендент на престол — Деметрий, сын Деметрия I. Деметрий отплыл с Крита в Киликию во главе наёмников, которыми снабдил его критянин Ласфен. Филометор явился в Сирию с войском и флотом. Но в Птолемаиде заговорщики во главе с приближённым Александра Аммонием едва не убили Птолемея. Тот потребовал наказать Аммония, но Александр стал его защищать. Филометор в гневе вернулся в Египет.

Родились 
 Император Судзин — 10-й император Японии.

См. также